Sainte-Geneviève puede referirse a:

 Sainte-Geneviève, comuna francesa situada en Aisne;
 Sainte-Geneviève, comuna francesa situada en Mancha;
 Sainte-Geneviève, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela;
 Sainte-Geneviève, comuna francesa situada en Oise;
 Sainte-Geneviève, comuna francesa situada en Sena Marítimo; o
 Sainte-Geneviève,  antiguo municipio situado en Quebec ahora parte de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève.
 Sainte-Geneviève-à-la-Côte-Saint-Henry,  localidad de Chaudière-Appalaches.